Bonfield kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bonfield, Ontario, ort,

USA 

 Bonfield, Illinois, ort, Kankakee County,